Die Communauté de communes du Pays de Falaise ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Calvados in der Region Normandie. Sie wurde am 30. Dezember 1993 gegründet und umfasst 58 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Falaise.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays de Falaise
Gegründet 1993